Szczyt (architektura) – określenie budowlane
 Szczyt (drogownictwo) – określenie drogowe
 Szczyt (ekonomia) – określenie ekonomiczne
 Szczyt (geografia) – określenie geograficzne
 Szczyt (polityka) – określenie politologiczne
 Tarcza (uzbrojenie) – szczyt jako staropolskie określenie tarczy
geografia
 Szczyt (województwo łódzkie) – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Oporów
 Szczyt (Tatry) – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich